Messier 85 (M85), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M85 (Hongarije)